«Домовой-агитатор» — агитационный фильм 1920 года, призывающий крестьян сдавать хлеб в города для поддержания пролетариата. Длительность — 36 минут (3 части, 1000 м). Фильм не сохранился.

Сюжет 
Гражданская война. В Москве топливно-продовольственный кризис. Старые деревянные дома разбираются на дрова. Домовой уговаривает рабочего уехать из Москвы и доставляет его в одну из деревень, где живёт брат рабочего — Андрей. Тот неприветливо встречает голодного брата. Тогда домовой переносит Андрея на один из московских заводов. Устыдившись перед голодающим пролетариатом, Андрей возвращается в деревню и агитирует крестьян сдавать хлеб государству.

В ролях 
 Георгий Бурджалов — деревенский домовой
 Алексей Соловьёв — городской домовой
 Николай Костромской — крестьянин Андрей
 Елена Александровна Соколова — жена Андрея
 М. Куделько — дочь Андрея
 Николай Хмелёв — жених дочери Андрея
 Борис Добронравов — батрак Степан
 Иван Лавин — староста
 Александр Карцев — городовой
 Добрицкая

Съёмочная группа 
 Режиссёр и оператор — Юрий Желябужский
 Автор сценария — Иван Новиков (И. Алексеев)
 Художник — Владимир Егоров
 Грим — М. Фалеев, Яков Гремиславский

Награды 
В июле 1920 года сценарий картины получил первую премию на конкурсе, объявленном ВФКО с целью способствовать средствами кино борьбе с продовольственным кризисом.

Примечания

Литература 
 Домовой-агитатор // Советские художественные фильмы: Немые фильмы, 1918—1935 — Всесоюзный государственный фонд кинофильмов, Москва — М.: Искусство, 1961 — стр. 23

Фильмы России 1920 года
Немые фильмы РСФСР
Чёрно-белые фильмы России
Фильмы Юрия Желябужского
Утерянные фильмы
Пропагандистские фильмы России